The Last Warning – film del 1929 diretto da Paul Leni
The Last Warning – film del 1938 diretto da Al Rogell (Albert S. Rogell)
La leggenda dei 7 vampiri d'oro (The Legend of the 7 Golden Vampires o Seven Golden Vampires: The Last Warning) – film del 1974 diretto da Roy Ward Baker, Cheh Chang